Raging Silence — сімнадцятий студійний альбом англійської групи Uriah Heep.

Композиції 
 Hold Your Head Up — 4:33
 Blood Red Roses — 4:10
 Voice On My TV — 4:20
 Rich Kid — 4:49
 Cry Freedom — 4:34
 Bad Bad Man — 4:11
 More Fool You — 3:34
 When the War is Over — 5:09
 Lifeline — 4:53
 Rough Justice — 4:21

Джерела 
 Raging Silence  allmusic
 Raging Silence last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep